Alfabeto mongol puede referirse a:

 Alfabeto mongol clásico
 Alfabeto cirílico mongol
 Alfabeto latino mongol
 Alfabetos mongoles